Molnár Zsigmond (1826–1899) ügyvéd
 Molnár Zsigmond (1907–1992) jogász, újságíró